La Coupe COSAFA 2007 est la onzième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. Elle est remportée par l'Afrique du Sud.

Phase de qualification 
Chaque vainqueur de groupe est qualifié pour la phase finale.

La Zambie, tenante du titre, est exempte de cette phase.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
  COSAFA Cup 2007 sur rsssf.com

Coupe COSAFA
Football en 2007